Nimzowitsch-Variante (nach Aron Nimzowitsch) ist eine Bezeichnung für mehrere Eröffnungsvarianten im Schachspiel:

 eine Variante der Französischen Verteidigung, siehe Winawer-Variante
 eine Variante der Philidor-Verteidigung
 eine Variante der Russischen Verteidigung
 eine Variante der Sizilianischen Verteidigung, siehe Rubinstein-Variante

Siehe auch
 Nimzowitsch-Verteidigung
 Nimzo-Indische Verteidigung